

Geografia
 Auer – nome tedesco del comune italiano di Ora, nella provincia autonoma di Bolzano

Persone
 Benjamin Auer (1981) – ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Brigitte Auer (1966) – ex sciatrice alpina austriaca
 Carl Auer von Welsbach (1858-1929) – inventore e chimico austriaco
 Daniel Auer (1994) – ciclista su strada austriaco
 Florence Auer (1880 - 1962) – attrice e sceneggiatrice statunitense di teatro e di cinema
 Fritz Auer (1933) – architetto tedesco
 Gerhard Auer (1943 – 2019) – canottiere tedesco
 Hansjörg Auer (1984) ) – alpinista e arrampicatore austriaco
 John H. Auer (1906-1975) – regista e produttore cinematografico ungherese
 Jonas Auer (2000) – calciatore austriaco
 Karl Auer (1898 - 1945) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Lipót Auer (1845 - 1930) – violinista, compositore direttore e maestro di musica ungherese
 Lucas Auer (1994) – pilota automobilistico austriaco
 Misha Auer (1905 - 1967) – attore russo naturalizzato statunitense
 Monika Auer (1957) – ex slittinista italiana
 Patrizia Auer (1974) – ex sciatrice alpina italiana
 Stefan Auer, nato István Avar (1905-1977) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Stephan Auer (1991) – calciatore austriaco, di ruolo difensore

Altro
 Castel Auer (in tedesco Schloss Auer), noto anche come Residenza Fioreschy – castello nel comune di Ora
 Corpo di Auer – raggruppamento di materiale granulare azzurrofilo che forma aghi allungati visibili nel citoplasma di blasti leucemici
 Reticelle Auer – reticelle usate per aumentare la luminosità delle fiamme a gas per l'illuminazione domestica
 Auer Dult – fiera con mercato che si tiene tre volte l'anno a Monaco di Baviera nel quartiere di Au